Euphranor ist der Name mehrerer bedeutender Männer der Antike:

 Euphranor (Bildhauer), griechischer Bildhauer und Maler des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Euphranor von Seleukeia, pyrrhonischer skeptischer Philosoph des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 Euphranor (Admiral) († 47 v. Chr.), diente Caesar als Kommandant rhodischer Schiffe während des Alexandrinischen Kriegs
 Euphranor (Pythagoreer), Autor eines Werks über Flöten